Гай Манлий (Gaius Manlius) е име на:

 Гай Манлий, участник в Заговор на Катилина 63 пр.н.е.
 Гай Манлий Валент, консул 96 г.

Вижте също 
 Гней Манлий
 Манлии